Гло́тово — село в Удорском районе Республики Коми. Центр сельского поселения Глотово. Местное название — Слобода ().

География 
Глотово расположено на правом берегу реки Мезень. Севернее села расположена деревня Верхний Выльыб.

История 
Глотово — одно из старейших селений коми, впервые упоминается в 1585 или 1586 году как «Погост Глотова слободка на реке Мезени».

В 1837 году Глотово стало центром второго полицейского стана Яренского уезда Вологодской губернии, в состав которого вошли Вашка, Мезень и Вымь. Станом руководил становой пристав.

Этимология названия 
Наименование Глотово, вероятнее всего, образовано присоединением суффикса к древнерусскому личному имени Глот (обжора, жадина).

Инфраструктура 
 Почтовое отделение
 Глотовская школа
 Детский сад
 Отдельный пост республиканской противопожарной службы

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Удорского района